Die Ewige Tabelle der Ekstraklasa ist eine Darstellung aller in der polnischen Ekstraklasa absolvierten Spiele und berücksichtigt sämtliche Mannschaften, die bis zum heutigen Tage in dieser Liga seit der ersten Saison im Jahre 1927 gespielt haben. Sie ist aktuell mit Stand der abgelaufenen Spielzeit 2018/19. Fettgedruckte Mannschaften nehmen an der Ekstraklasa in der Saison 2019/20 teil. Der Berechnung wird die 3-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden).

Weblinks 
 Clas Glenning: Poland 1st level alltimetable

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Ekstraklasa
Ewige Tabelle Der Ekstraklasa